Links, programa d'ordinador
 Goethe Link Observatory, instal·lació astronòmica prop de Brooklyn (Indiana)
 1728 Goethe Link, asteroide descobert el 1964
 Link  o enllaç (informàtica) , element de referència o de navegació en un document que condueix a una altra secció del mateix document o a qualsevol altre recurs
 Link (unitat de longitud), del sistema Anglosaxó d'Unitats
 Personatges:
 Link, personatge de ficció protagonista de la saga de videojocs The Legend of Zelda
 Dark Link, personatge de ficció de The Legend of Zelda
 David Link
 Goethe Link (1879-1980), metge i astrònom aficionat estatunidenc
 Johann Heinrich Friedrich Link (1767 - 1850), botànic alemany conegut com a autoritat taxonòmica amb l'abreviatura Link
 Karl Link (1942), ciclista alemany